Pinza ist der Familienname folgender Personen:

 Ezio Pinza (1892–1957), italienischer Opernsänger

Pinza bezeichnet
 regional die Osterpinze, eine Ostermehlspeise
 Pinza (Pferd), ein Rennpferd